Gottfried Keller (componist) (rond 1650-1704), Duits muzikant en componist
 Gottfried Keller (schrijver) (1819-1890), Zwitsers schrijver
 Gottfried Keller (politicus) (1873-1945), Zwitsers politicus en botanicus
 Gottfried Keller (beeldhouwer) (1910-1974), Zwitsers beeldhouwer

Zie ook
 Gottfried Keller (trein)
 Gottfried Keller-Preis